Kambou ist der Familienname folgender Personen:
 Hervé Kambou (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Modeste Kambou (* 1963), burkinischer Geistlicher, Bischof von Gaoua
 Sié Fahige Kambou (* 1995), burkinischer Leichtathlet
 Tangba Kambou (* 1975), ivorischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Cambout